Фи́ллип Фрэ́нсис (Фил) Ха́усли (; род. 9 марта 1964, Сент-Пол, Миннесота, США), известный как Фил Хаусли — бывший американский хоккеист, защитник. Хаусли провел в Национальной хоккейной лиге 21 сезон, выступая за клубы «Баффало Сейбрз», «Виннипег Джетс», «Сент-Луис Блюз», «Калгари Флэймз», «Нью-Джерси Девилз», «Вашингтон Кэпиталс», «Чикаго Блэкхокс» и «Торонто Мейпл Лифс». Член зала хоккейной славы (2015).

Игровая карьера 
Был выбран на драфте 1982 года под общим шестым номером клубом «Баффало Сейбрз». Хаусли стал единственным американцем, выбранным в первом раунде того драфта, все остальные 20 хоккеистов были канадцами. Отыграл за «Сейбрз» восемь сезонов подряд, в каждом из которых забивал не менее 15 шайб и набирал не менее 60 очков.

16 июня 1990 года «Баффало» обменял Хаусли, выбор в первом раунде драфта 1990 года (19 общий) и двух нападающих — Скотта Арниела и Джеффа Паркера в  «Виннипег Джетс» на нападающего Дэйла Хаверчука и выбор в первом раунде (14 общий).

Факты и достижения 
Хаусли, будучи защитником, является вторым бомбардиром в истории НХЛ среди уроженцев США. Долгое время он был рекордсменом, имея в активе 1232 очка за карьеру (338 голов + 894 голевые передачи). Позже этот рекорд побил форвард Майк Модано (1374 очка, 561	+ 813). Также его результат превзошёл Бретт Халл (1391 очко), который имеет американское гражданство, но родился в Канаде.

Хаусли никогда не был обладателем Кубка Стэнли. Ближе всего к Кубку он подошёл в сезоне 1997/98, когда «Вашингтон Кэпиталз» уступили в финале «Детройт Ред Уингз». Долгое время Хаусли был обладателем рекорда НХЛ для игроков по количеству матчей в регулярных сезонах без выигрыша Кубка Стэнли (1495), затем его превзошли по количеству игр Шейн Доун, Джером Игинла, Джо Торнтон и Патрик Марло.

21 января 2000 года Хаусли сыграл свой 1257-й матч в НХЛ, побив рекорд по количеству матчей за карьеру для игроков-американцев, принадлежавший . Всего Хаусли сыграл 1495 матчей. Он был обладателем рекорда почти семь лет, пока 24 ноября 2006 года его не побил Крис Челиос, который в итоге сыграл 1651 матч в НХЛ. В настоящее время Хаусли занимает четвёртое место по числу матчей за карьеру среди хоккеистов США, его также опередили Майк Модано (1499 матчей) и Мэтт Каллен (1516 матчей).

В 2004 году Хаусли был включен в Зал хоккейной славы США, в 2007 — в Зал славы «Баффало Сейбрз». В 2015 году вошёл в Зал хоккейной славы.

Семикратный участник Матчей всех звёзд НХЛ (1984, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2000).

Более 20 лет выступал за сборную США, приняв участие в двух Кубках Канады (1984 и 1987), шести чемпионатах мира. Основные успехи — победа в Кубке мира 1996 года и серебро Олимпийских игр 2002 года, на которых Хаусли набрал 6 (1+5) очков в 7 матчах.

Статистика

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на сайте Legends of Hockey
 Статистика на сайте Hockey-Reference.com

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Виннипег Джетс» (1972—1996)
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки ХК «Цюрих Лайонс»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Зал славы хоккея с шайбой
Члены Зала славы ИИХФ
Тренеры «Баффало Сейбрз»
Задрафтованные ХК «Баффало Сейбрз»